Аляска — найбільший штат США, на північно-західній околиці Північної Америки.

Історія 

 Територія Аляска — інкорпорована організована територія США, що існувала 24 серпня 1912 — 3 січня 1959.

Географія 

 Аляска — затока в Тихому океані.
 Аляска — вузький і довгий півострів на північному Заході Америки між Бристольською затокою Берингового моря і Тихим океаном.
 Аляска (Тернопіль) — мікрорайон міста Тернополя.

Фільми 

 Аляска (фільм, 2003)
 Аляска (фільм, 1997)
 Аляска (фільм, 1996)
 Аляска (фільм, 1989)
 Аляска (фільм, 1968)
 Аляска (фільм, 1944)
 Аляска (фільм, 1930)
 Аляска: дух дикої природи — документальний фільм 1997 року

Інші значення 

 Аляска — астероїд
 Аляска — порода кроликів м'ясо-шкуркового напряму.
 Аляска (журнал) — видання, яке видається у і про Аляску.
 Аляска (куртка) — вид теплого одягу
 Аляска (роман) — твір 1988 року американського письменника Джеймса Міченера.
 Аляска — сорт капусти.
 Аляска — питна вода в Україні.

Примітки